A 2012. évi téli ifjúsági olimpiai játékokon a vegyes csapatok curlingtornáját  Innsbruckban a Innsbruck Exhibition Centreben rendezték meg január 14-e és 18-a között. A tornát 16 csapat vett részt. A tornát a svájci csapat nyerte meg.

Lebonyolítás 
A csoportkörben a 16 csapatot két nyolcas csoportba osztották. Körmérkőzések után alakult ki a csoportok végeredménye. Az első négy helyezett a negyeddöntőbe jutott, ahonnan egyenes kieséses rendszerben folytatódott a torna.

A tornán a mérkőzések 8 endig tartottak.

Csapatok 
A csapatokat két-két fiú és lány alkotta.

Vörös csoport

Kék csoport

Eredmények

Csoportkör

Vörös csoport 
Az 1. fordulót eredetileg január 14-én 9 órától játszották volna. A mérkőzéseket január 17-én 16 órától játszották le.

2. forduló
január 14., 16:00

3. forduló
január 15., 9:00

4. forduló
január 15., 16:00

5. forduló
január 16., 9:00

6. forduló
január 16., 16:00

7. forduló
január 17., 9:00

1. forduló
január 17., 16:00

Kék csoport 
1. forduló
január 14., 12:30

2. forduló
január 14., 19:30

3. forduló
január 15., 12:30

4. forduló
január 15., 19:30

5. forduló
január 16., 12:30

6. forduló
január 16., 19:30

7. forduló
január 17., 12:30

Rájátszás
január 17., 19:30
A negyedik és az ötödik helyen Norvégia és Kína azonos győzelem-vereség aránnyal állt 7 mérkőzés után, a továbbjutásról egy újabb mérkőzést döntött.

 Norvégia jutott a negyeddöntőbe.

Egyenes kieséses szakasz

Negyeddöntő 
január 18., 9:00

Elődöntő 
január 18., 13:00

Bronzmérkőzés 
január 18., 17:00

Döntő 
január 18., 17:00

Végeredmény

Jegyzetek

Források 

V2012